Möckl ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Mumelter-Möckl, Südtiroler Politiker, Bürgermeister der Marktgemeinde Gries
 Karl Möckl (* 1940), deutscher Historiker